Top Shotta — дебютний студійний альбом американського репера NLE Choppa. Він вийшов 7 серпня 2020 року на лейблі NLE Choppa Entertainment за ексклюзивною ліцензією Warner Records. Альбом був спродюсований CashMoneyAP, Javar Rockamore, TNTXD та інші. Він містить гостьові участі від Chief Keef, Lil Baby, Mulatto та Roddy Ricch. Альбом досяг десятого номера у чарті Billboard 200.

Список композицій 
Адаптовано під Genius.

Чарти

Сертифікації

Примітки 

Альбоми Warner Bros. Records
Дебютні альбоми 2020
Альбоми американських виконавців